Хубиев — фамилия. Известные носители:
 Хубиев, Владимир Исламович (1932—2004) — глава Карачаево-Черкесии (1990—1999).
 Хубиев, Ислам Абдул-Керимович (1896—1938) — первый профессиональный карачаевский журналист, государственный и общественно-политический деятель 20-30-х годов XX века.
 Хубиев, Назир Ахьяевич (род. 1935) — член Союза писателей СССР, народный поэт Карачаево-Черкесии.
 Хубиев, Осман Ахъяевич (1918—2000) — карачаевский советский писатель.
 Хубиев, Руслан Азрет-Алиевич (1979—2009) — карачаевский террорист.
 Хубиев, Руслан Нурчукович (1962—2020) — глава управы района Восточное Дегунино, Москва (2010—2011).